SVM steht für:
 Schachverband Mittelrhein ist seit 1977 ein Unterverband des Schachbund Nordrhein-Westfalen im Deutschen Schachbund (DSB)
 Secure Virtual Machine, eine Befehlssatzerweiterung zur Verbesserung der Virtualisierungsmöglichkeiten
 Solaris Volume Manager, eine Plattenspeicherverwaltung, siehe Logical Volume Manager
 Sonntagvorabendmesse
 Space vector modulation, ein Modulationsverfahren um mittels Leistungselektronik ein Drehstromsystem nachzubilden
 Stadtverkehr Maintal, ein Busunternehmen in Maintal
 Statistische Versuchsmethodik, eine statistische Methode zur Prozessbeherrschung
 Stabilisierte Verfüllmaterialien, siehe Verdichtungszone oder Aufgrabung
 Storage Virtual Machine, NetApp – unterbrechungsfreier Datacenter Betrieb (vServer)
 Stroboscopic Visibility Measure, eine Komponente zur Beurteilung des 100Hz-Flimmerns bei Leuchtmitteln
 Support Vector Machine, ein Klassifizierer zur Mustererkennung
 SV Mattersburg, einen österreichischen Fußballclub
 SV Meppen, einen emsländischen Sportverein

svm steht für:
 Moliseslawische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung